Schöllnach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schöllnach, Markt im Landkreis Deggendorf, Bayern
 Verwaltungsgemeinschaft Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Ortsteile Oberschöllnach und Unterschöllnach der Gemeinde Hofkirchen (Donau), Landkreis Passau, Bayern
 Fluss Schöllnach, Nebenfluss der Donau in Bayern, siehe Kleine Ohe (Donau)